Dompelpomphaakarmbak
 Difenylhexatrieen